Världsmästerskap i handboll kan syfta på:

Seniorvärldsmästerskap
 Världsmästerskapet i handboll för damer
 Världsmästerskapet i handboll för herrar

Ungdomsvärldsmästerskap
 U21-världsmästerskapet i handboll för herrar
 U20-världsmästerskapet i handboll för damer
 U19-världsmästerskapet i handboll för herrar
 U18-världsmästerskapet i handboll för damer

Se även
Världsmästerskap i utomhushandboll